Lirim Kastrati puede referirse a:

Futbolistas 

 Lirim Kastrati, futbolista kosovar nacido en enero de 1999.
 Lirim Kastrati, futbolista kosovar nacido en febrero de 1999.